Sclater peut désigner :

Zoologistes 

 Philip Lutley Sclater (1829-1913), zoologiste britannique ;
 William Lutley Sclater (1863-1944), fils du précédent, zoologiste britannique.

Autre spécialiste 
 John George Sclater ( à Édimbourg), un géophysicien américain d'origine écossaise.

Espèces animales 
Ces deux zoologistes ont donné leur nom à certaines espèces animales, principalement des oiseaux :

Galerie d'images